Mahatsinjo – comune del distretto di Maevatanana, Madagascar
 Mahatsinjo – comune del distretto di Vondrozo, Madagascar